Název Anenský potok má více vodních toků:

 Anenský potok (přítok Lukovského potoka) – pravostranný přítok Lukovského potoka v okrese Ústí nad Orlicí
 Anenský potok (přítok Novohradky) – levostranný přítok Novohradky v okrese Chrudim
 Anenský potok (přítok Říčky) – levostranný přítok Říčky v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Anenský potok (přítok Výrovky) – pravostranný přítok Výrovky v okrese Kutná Hora
 Anenský potok (přítok Lazského potoka) – pravostranný přítok Lazského potoka v okrese Olomouc